DCM est un sigle qui peut désigner :
 Décision du Conseil Municipal ;
 Donjon - clefs en main, un jeu de rôle basé sur la bande dessinée Donjon ;
 Distinguished Conduct Medal, une décoration militaire britannique ;
 Dispersion compensation Module, un module pour compensation de la dispersion dans les systèmes à fibre optique ;
 Docking Cargo Module, une ancienne désignation du module Rassvet de la Station spatiale internationale ;
 Debt Capital Markets, l'ensemble des métiers chargés de lever de la dette, pour le compte de leurs clients, sur les marchés primaires ;
 DNA Control Medicine, un agent chimique qui a pour but de modifier l'ADN, dans le manga DNA² ;
 .dcm, une extension de nom de fichier du standard DICOM.

DCM est une abréviation qui peut désigner :
 dichlorométhane.

DCM est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Castres Mazamet, selon le code AITA.

Abréviation
Code